, une communauté non incorporée du comté de Jackson dans l'Illinois.
 Mount Carbon, un borough du comté de Schuylkill, en Pennsylvanie.
 , une census-designated place du comté de Fayette en Virginie-Occidentale.